Nango és una població de Mali, a 30 km als sud-oest de Ségou, prop del riu Níger.

Joseph Gallieni, enviat pel govern del Senegal a Ahmadou de Ségou, va creuar el riu Níger a Dialiba, més amunt de Bamako, i va seguir al nord per la riba dreta fins a arribar a Nango, a 30 kilòmetres de Ségou, on van rebre l'ordre d'Ahmadu d'aturar-se. Onze mesos van restar al lloc. El 3 de novembre de 1880 es va pactar un projecte d'acord amb el sobirà però de moment no es va signar i Gallieni encara va restar uns mesos més retingut a Nango. Finalment el tractat de Nango es va signar el 10 de març de 1881 pel qual França obtenia el privilegi comercial (nació més afavorida) a l'alt Níger (a canvi de les taxes i diners corresponents i que cap territori tuculor seria conquerit pels francesos); Ahmadou va refusar de ratificar l'acord.

Referències 
 Histoire de la conquête du Soudan français (1878-1899)" pel Tinent Gatelet

Geografia de Mali